Уман () — город в Мексике, штат Юкатан, административный центр одноимённого муниципалитета. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 39 611 человек.

Название Umán c майяйского языка можно перевести как: твоя дорога.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Юкатана